Döme est un prénom hongrois masculin.

Étymologie 
Variante du prénom Dömötör/Demeter, d'origine grecque.

Équivalents

Personnalités portant ce prénom

Notes et références

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom masculin